Costruzioni in terra cruda – architetture costruite utilizzando la terra come materiale da costruzione
Costruzioni ipogee contemporanee – case moderne ricoperte di terra
Case di terra della Fraschetta – casa in terra cruda tipica della zona della Fraschetta nell'alessandrino
Massone – casa d'epoca, costruita con blocchi di terra cruda